Le qualificazioni del singolare maschile dell'Internazionali BNL d'Italia 2010 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del Internazionali BNL d'Italia  2010 prevedevano 28 partecipanti di cui 7 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Juan Ignacio Chela (Qualificato)
 Michaël Llodra (Qualificato)
 Alejandro Falla (primo turno)
 Simon Greul (ultimo turno)
 Leonardo Mayer (Qualificato)
 Jarkko Nieminen (ultimo turno)
 Aleksandr Dolgopolov (ultimo turno)

 Serhij Stachovs'kyj (primo turno)
 Marcel Granollers (primo turno)
 Peter Luczak (Qualificato)
 Andrej Golubev (ultimo turno)
 Santiago Giraldo (Qualificato)
 Pere Riba (primo turno)
 Jan Hájek (Qualificato)

Qualificati 

 Juan Ignacio Chela
 Michaël Llodra
 Marcel Granollers
 Peter Luczak

 Leonardo Mayer
 Santiago Giraldo
 Jan Hájek

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 2010
ATP World Tour 2010